Schlagwerk steht für:
 Schlagwerk (Musik), Schlaginstrumente im Sinfonieorchester
 Schlagwerk (Uhr), Bestandteil eines Uhrwerks
 Schlagwerk (Band), eine Metal-Band aus Heilbronn
 Schlagwerk, aktives Bestandteil eines schlagenden Elektrowerkzeugs (z. B. Meißelhammer, Bohrhammer)

Siehe auch: